Berat je lahko:

 Berat, mesto v Albaniji
 Berat, eno od 36 albanskih okrožij (glavno mesto Berat)
 Berat, ena od dvanajstih albanskih regij (glavno mesto Berat)
 Berat, sultanovo pismo